Майкл Уайт (, род. 5 июля 1991, Нит) — валлийский профессиональный игрок в снукер. Майкл занесён в книгу рекордов Гиннеса как самый юный исполнитель сенчури-брейка: он сложил серию в 105 очков в возрасте 9 лет. В 2001 году, когда Уайта пригласили в Крусибл, Джон Пэррот сказал: «Я надеюсь, что покину снукер до того, как мне придётся сыграть с ним!». Майкл Уайт стал одним из самых успешных юниоров, выиграв множество турниров, а затем повторил свои достижения на любительской арене. В 2006 году он стал самым молодым победителем IBSF World Grand Prix — ему было 14 лет. Также, в 2007 он выиграл чемпионат Европы до 19 лет, победив Винсента Малдуна в финале.

Профессиональная карьера 

Уайт стал профессионалом в сезоне 2007/2008, но не сыграл на первом рейтинговом турнире Шанхай Мастерс, поскольку на тот момент ему не исполнилось 16 лет. А в своём дебютном матче в качестве профессионала (это была квалификация на Мастерс) Майкл победил довольно сильного соперника Тома Форда со счётом 4:0. Пройти далеко он, однако, не сумел: в следующем же матче он уступил будущему победителю квалификации Барри Хокинсу, 2:5. На первом для себя рейтинговом турнире (Гран-при) он также выступил неудачно, финишировав последним в своей квалификационной группе. По ходу квалификации Уайт победил Тони Драго, но проиграл все остальные матчи. Самым успешным турниром сезона для него стал чемпионат мира: в первом квалификационном раунде Майкл выиграл у Джо (Шайлеша) Джогия, 10:4, но в следующем матче с таким же счётом проиграл Барри Пинчесу. Таким образом, дебютный сезон в мэйн-туре валлийцу не удался, и он выбыл в дивизион PIOS.

Вернулся в мэйн-тур Уайт в сезоне 2009/10, благодаря победе в национальном чемпионате. На стартовом турнире в Шанхае он обыграл Джона Пэррота 5:0, но затем проиграл 3:5 Марку Дэвису. На Гран-при Уайт победил Ноппадола Сангнила, 5:1, но во втором раунде снова уступил, на этот раз Дэвиду Моррису, 3:5. На Мастерс Уайт также выбыл во 2-м раунде, хотя в первом победил экс-чемпиона мира Кена Доэрти. На чемпионате Британии Уайт пробился в последний, четвёртый раунд квалификации, уступив лишь китайцу Ляну Вэньбо, 4:9. Этот результат стал для него лучшим в сезоне.

В последующие годы, Уайт выступал с переменным успехом, выиграл 3 турнира, но постепенно его рейтинг понижался и в 2020 году он потерял место в мэйн-туре. 

В 2022 году, Уайт, де-факто будучи любителем и не имея места в официальном рейтинге, получил уайлд-кард на Чемпионат мира, где сенсационно прошел все четыре квалификационных раунда и вышел в финальный розыгрыш, что является большой редкостью для Чемпионатов мира по снукеру.

Достижения в карьере 

 Чемпионат мира 1/4 финала — 2013
 Чемпионат Великобритании по снукеру 1/16 финала — 2012, 2017
 IBSF World Grand Prix чемпион — 2006
 Чемпионат Европы среди игроков до 19 лет победитель — 2007
 Shoot-Out чемпион — 2015
 Indian Open чемпион — 2015
 Рига Мастерс 1/16 финала — 2018

Места в мировой табели о рангах

Примечания

Ссылки 

 Статистика на Cue Tracker 
 Профиль на World Snooker 
 Профиль на Pro Snooker Blog
 Профиль на Global Snooker 
 Результаты выступлений в сезоне 2009/2010 на Global Snooker 

Снукеристы Уэльса